Le designazioni di Bayer f Puppis e F Puppis sono distinte; a causa di limitazioni del software di Wikipedia che forza la lettera iniziale maiuscola, entrambe le designazioni portano qui. Le stelle sono:

f Puppis (HD 61330)
F Puppis (HD 57240)